Collica steht für:

 Gioacchino Collica (* 1972), Bischof der Katholisch-Apostolischen Kirche Brasiliens
 Michael Collica (* 1977), Australian-Football-Spieler
 Collica (Berg), Berg auf Elba